Евгений Иванович Семёнов (род. 1 февраля 1927, Москва) — российский , лауреат Государственной премии СССР и премии имени А. Е. Ферсмана РАН. В его честь назвали минерал .

Биография 
Во время войны рабочий в тресте «Забсибредметразведка» на Алтае.

В 1950 г. окончил МГРИ (с отличием), поступил в аспирантуру ИГЕМ АН СССР и начал работать в Кольской экспедиции ЛАМГРЭ-ИМГРЭ.
 
В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Минералогия гипергенных и эпитермальных процессов в щелочных массивах Кольского полуострова». Тема докторской диссертации (1963) — «Минералогия, генетические типы минерализации и основные черты геохимии редкоземельных элементов».

В 1953—1965 младший, затем старший научный сотрудник, в 1965—1996 зав. отделом минералогии ИМГРЭ.

Работал на месторождениях редких элементов Кольского полуострова, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, и за границей (Китай, Гренландия, Индия, Бразилия, Канада, Франция).
 
Открыл около 60 новых минералов и минеральных разновидностей.

Лауреат Государственной премии СССР и премии имени А. Е. Ферсмана.

С 1996 по 2012 г. работал в Минералогическом музее РАН им А. Е. Ферсмана.

Автор и соавтор книг 
 Минералогия редких земель. Изд. АН СССР, 1963, с.412.
 Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов. Наука, 1964, тома 1,2,3 (соавтор, соредактор).
 Минералогия щелочного массива Илимаусак (Гренландия). Наука, 1969, с.165.
 Гидротермальные месторождения фторкарбонатов редких земель. Наука, 1971, с.135 (соавтор).
 Минералогия Ловозерского щелочного массива. Наука, 1972, с.307.
 Минералогия щелочных массивов и их месторождений. Наука, 1974, с.248 (соавтор, редактор).
 The alkaline rocks. Wiley Publication, London, 1974 (соавтор).
 Типохимизм минералов щелочных массивов. Недра, 1974, с.119.
 Заангарский щелочный массив. Наука, 1976, с.80 (соавтор).
 Минералогия щелочного массива Лос (Гвинея). ВИНИТИ, 1976, с.50 (соавтор).
 Минералогические таблицы. Недра, 1981, с.397 (соавтор, редактор).
 Геологический справочник по тяжелым редким металлам. Недра, 1987, с.139 (соавтор, соредактор).
 Систематика минералов. Недра, 1991, с.334.
 Semenov E. Minerals and ores of Khibina-Lovozero alkaline massif. Просветитель, 1997,с.70.
 Минералогический словарь . Недра, 1998, с.163 (соавтор).
 Оруденение и минерализация редких земель, тория и урана. Геос, 2001, с.307.
 Geology of Greenland. № 190, 2001 (соавтор).
 Минералогический справочник. Геос, 2003, с.214.
 Оруденение и минерализация щелочных пород. Геос, 2007, с.193.
 Лапландская щелочная формация (Кольский п-ов, Карелия, Финляндия). Геос, 2009, с.54.
 Минералы и генетические типы их месторождений. Геокарт-ГЕОС, 2013, с.180

Источники 
 Семенов, Евгений Иванович — GeoWiki
 фото http://geo.web.ru/druza/33_fo_226.htm
 фото http://geo.web.ru/druza/a-SemenEI.htm
 Отечественная геология, Выпуски 3-7. Недра, 1997

Примечания 

Геологи России
Лауреаты премии имени А. Е. Ферсмана
Выпускники МГРИ-РГГРУ